Claycomb ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Claycomb (* 1968), US-amerikanische Sängerin
 Stephen Hugh Claycomb (1847–1930), US-amerikanischer Politiker